Baix a Mar (Badalona), nom tradicional del barri del Centre de Badalona.
 Baix a Mar (Torredembarra), barri marítim de Torredembarra.